Duncanville – centro abitato del Texas
Duncanville – comunità non incorporata dell'Alabama
Duncanville – comunità non incorporata dell'Illinois
Duncanville – serie animata del 2020, creata da Amy Poehler e Mike Scully